Perkebunan Turangi (Bohorok), een plaats in Indonesië
Perkebunan Turangi (Salapian), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing